Zygogramma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Louis Alexandre Auguste Chevrolat 1834. Zygogramma ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Zygogramma